GGE est un sigle qui peut désigner :
 grande galerie de l'Évolution, une galerie du Muséum national d'histoire naturelle, en France ;
 Girls for Gender Equity, une organisation dont l’objectif est de renforcer les communautés locales en créant de nouvelles opportunités pour les femmes et les jeunes filles.